Натуральне число 124
 124 рік до нашої ери
 124 рік нашої ери